Bogenhofen bezeichnet:

 Bogenhofen (Gemeinde St. Peter), Ortschaft in der Gemeinde St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schloss Bogenhofen, Schloss in Oberösterreich
 Seminar Schloss Bogenhofen, Bildungszentrum in Oberösterreich